Areté (ἀρετή) – termine greco antico che indica la virtù e l'eccellenza
 Arête – una cresta di roccia sottile formata per erosione glaciale
 Arete – genere di crostacei della famiglia Alpheidae

Mitologia
 Arete – nome che può riferirsi ad Areto, figlio di Nestore
 Arete – personaggio dellOdissea, moglie di Alcinoo e madre di Nausicaa

Persone
 Arete (IV secolo) – filosofa discepola di Giamblico
 Arete di Cirene (IV secolo a.C.) – filosofa greca antica
 Arete di Siracusa (IV secolo a.C.) – moglie di Dione